

Geografia

Espanha 
 Lugo (Galiza) — cidade
 Lugo (província)
 Lugo de Llanera — paróquia rural das Astúrias

Comunas italianas 
 Lugo (Ravena) — da Emília-Romanha
 Lugo di Vicenza — do Vêneto

França 
 Lugo-di-Nazza — comuna da Alta Córsega

Outros usos 
 Lugo (divindade) — da mitologia celta

Desambiguações de topônimos